Junior damernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt den 27. september 2019. Løbet var 86 km langt.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Maria Bertelsen
 Mette Egtoft Jensen
 Mille Troelsen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Linjeløb (junior damer)